

Persone 
 Baldassare Palazzotto – ornitologo e bibliotecario italiano 
 Domenico Palazzotto – militare italiano
 Emanuele Palazzotto – architetto italiano
 Emmanuele Palazzotto – architetto italiano 
 Erasmo Palazzotto – politico italiano
 Francesco Paolo Palazzotto – architetto italiano
 Gaetano Palazzotto – bibliografo italiano
 Gery Palazzotto – scrittore e giornalista italiano
 Giovan Battista Palazzotto – architetto italiano
 Girolamo Palazzotto – architetto e monaco italiano
 Giuseppe Palazzotto architetto italiano
 Giuseppe Palazzotto Tagliavia – religioso italiano
 Salvatore Palazzotto – imprenditore italiano
 Vincenzo Palazzotto – architetto italiano
 Pietro Palazzotto – avvocato e patriota italiano
 Domenico Palazzotto senior – medico italiano

Edifici 
 Palazzotto di don Rodrigo – edificio situato sul promontorio dello Zucco a Lecco in Lombardia 
 Palazzotto Juva – dimora storica sita nel comune di Volvera